Neue Kathedrale steht für:

 Neue Kathedrale von Salamanca, Spanien
 Neue Kathedrale von Niterói, Brasilien